Origuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Origuchi Nobuo  (1887–1953), japanischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler; Falschschreibung siehe Orikuchi Shinobu
 Teruki Origuchi (* 2001), japanischer Fußballspieler